Rezerwat przyrody Majdan – rezerwat przyrody w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim
 Rezerwat przyrody Majdan – rezerwat przyrody na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim